Domagoj Bubalo – cestista croato
 Franjo Bubalo – ex cestista croato
 Milan Bubalo – calciatore serbo